Rejsek může znamenat:

biologie
V českém zoologickém názvosloví byl použit výraz „rejsek“, který byl předtím nářečně používán pro označení drobných myšovitých hlodavců (zejména pro myš domácí), k označení drobných hmyzožravců z čeledi Soricidae.  Mezi rody, pro něž je v češtině používán název rejsek, patří:

 Anourosorex – rejsek
 Blarina – rejsek
 Blarinella – rejsek
 Chimarrogale – rejsek
 Chodsigoa – rejsek
 Cryptotis – rejsek
 Episoriculus – rejsek 
 Megasorex – rejsek 
 Nesiotites – rejsek 
 Notiosorex – rejsek
 Sorex – rejsek, největší rod
 Rejsek horský (Sorex alpinus)
 Rejsek obecný (Sorex araneus)
 Rejsek malý (Sorex minutus)
 Soriculus – rejsek

 Crodidula – bělozubka, někdy však rovněž rejsek

příjmení osob
 Josef Rejsek (1860-1932) – český malíř a ilustrátor převážně vědeckých publikací
 Josef Rejsek (1892-1936) – český lékař-urolog, syn ilustrátora Josefa R.
 Matěj Rejsek (cca 1445-1506) – český gotický kameník a stavitel

další významy
 rejsek (nástroj) – truhlářský nástroj pro rýsování čar